Lieusaint kan syfta på:
 Lieusaint, Manche
 Lieusaint, Seine-et-Marne